Belle Isle ist der Name folgender Inseln: 

in den Vereinigten Staaten:

 Belle Isle (Georgia)
 Belle Isle (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Belle Isle (St. Mary Parish, Louisiana)
 Belle Isle (Vermilion Parish, Louisiana)
 Belle Isle (Detroit), im Detroit River, zu Wayne County (Michigan)
 Belle Isle (Isle Royale National Park), im Oberen See, zu Keweenaw County (Michigan)
 Belle Isle (Lancaster County, Virginia)
 Belle Isle (Richmond, Virginia)

in Kanada:
 Belle Isle (Neufundland und Labrador)

in England:
 Belle Isle (Windermere)

Belle Isle oder Belle-Isle ist der Name folgender Orte:
 Belle Isle (Florida)
 Belle Isle (Alaska), Handelsposten bei Eagle (Alaska)
 Belle-Isle-en-Terre, Gemeinde im Département Côtes-d'Armor, Frankreich

Belle-Isle ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Fouquet de Belle-Isle (1693–1747), französischer General und Diplomat
 Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684–1761), französischer Politiker und Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Belle-Île, Insel in Frankreich
 Belle Isle Lake
 Belle Island